

Учасники 

У вищій лізі чемпіонату України взяли участь 16 команд:

 — команди, що піднялися з першої ліги.

Підсумкова турнірна таблиця 
|}

Результати матчів

Найкращі бомбардири

Загальна статистика чемпіонату

Дублери 

 Матч «Ворскла» — «Металург» Запоріжжя не відбувся через непідготовленість поля. Команді «Ворскла» зараховано поразку.
 Матч «Металург» Донецьк — «Металіст» (2:1) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Металургу» зараховано поразку.
 Матч «Дніпро» — «Таврія» (5:0) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Дніпру» зараховано поразку.
 Матч «Волинь» — «Ворскла» (0:2) анульований через участь у матчі дискваліфікованого гравця. «Ворсклі» зараховано поразку.
 Матч «Таврія» — «Закарпаття» не відбувся через неявку «Закарпаття». Їм зараховано поразку.
 Матч «Борисфен» — «Ворскла» не відбувся через непідготовленість поля. Команді «Борисфен» зараховано поразку.
 Матч «Закарпаття» — «Кривбас» не відбувся через неявку «Кривбасу». Гостям зараховано поразку.
 Матч «Закарпаття» — «Шахтар» не відбувся через неявку «Шахтаря». Гостям зараховано поразку.
 Матч «Арсенал» — «Металург» Донецьк (2:1) анульований через участь у матчі футболіста, у якого закінчився контракт з клубом (Тиченко). «Арсеналу» зараховано поразку.

Посилання 
 Вища ліга 2004/2005 на офіційному сайті ФФУ
 Вища ліга 2004/2005 на сайті Олексія Кобизєва
 Вища ліга 2004/2005 на сайті Дмитра Трощія
 Вища ліга 2004/2005 на сайті Footballstat
 Чемпіонат України 2004/2005 на сайті RSSSF
 Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на офіційному сайті ФФУ
 Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Олексія Кобизєва
 Першість серед дублюючих складів 2004/2005 на сайті Дмитра Трощія

Примітки

Див. також 
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: перша ліга
 Чемпіонат України з футболу 2004—2005: друга ліга
 Кубок України з футболу 2004—2005

Сезони чемпіонату України з футболу
2004 у футболі
2005 у футболі
2004 в українському спорті
2005 в українському спорті